Шуман, Густав:
 Шуман, Густав (1815—1889) — немецкий пианист, музыкальный педагог и композитор.
 Шуман, Густав (1851—1897) — немецкий писатель-сатирик.
 Шуман, Густав (1879—1956) — немецкий политик.